Indonesië
 Ngrayun (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Ngrayun (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java